Strzyżów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Strzyżów, une gmina urbaine-rurale de la Voïvodie des Basses-Carpates.
 Strzyżów est une ville de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Strzyżów est un village de la voïvodie de Łódź.